Warjasch ist der deutsche Name für
 Warjasch (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Variaș, Ort in Rumänien